

Жінки 
 Жеребкіна Ірина Анатоліївна — директорка Харківського центру гендерних досліджень, доктор філософських наук.

Чоловіки 
 Жеребкін Віталій Анатолійович (* 1987) — український футболіст, воротар.
 Жеребкін Євгеній Віталійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.